Drachsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Friedrich von Drachsdorf (1564–1629), deutscher Verwaltungsbeamter
 Jost von Drachsdorf († 1529), landgräflich-hessischer Ministeriale, zuletzt Hofmeister und Geheimer Rat des Landgrafen Philipp I. 

Siehe auch:
 Draxdorf
 Heinrich Traxdorf, Mainzer Orgelbauer des frühen 15. Jahrhunderts